Glomêrul, tudi glomêrulus, je v medicini klobčič kapilar ali živčnih končičev:
 navadno se nanaša na ledvični glomerul (klobčič ledvičnih kapilarnih zank med aferentno in eferentno arteriolo);
 cerebelarni glomerul – majhno področje med perikarioni zrnate plasti malomožganska skorja|malomožganske skorje s številnimi kompleksnimi sinapsami.

Sklici